Peterborough puede referirse a:

 Peterborough, Inglaterra

 Peterborough (condado de Hillsborough, Nuevo Hampshire), Estados Unidos
 Peterborough (Nuevo Hampshire), Estados Unidos
 Peterborough (Ontario), Canadá
 Ciudad de Peterborough, Inglaterra